Бреє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Бреє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта